Miss Univers 1993,  du concours de Miss Univers a lieu le , à l'Auditorio Nacional, à Mexico, Mexique.

Dayanara Torres, Miss Porto Rico, remporte le prix.

Résultats

Points lors des demi-finales 

 Gagnante
 
 
 Top 6 Finalistes
 Top 10 Demi-finalistes
(#) Classement à chaque tour de compétition

Prix spéciaux

Ordre d'annonce des finalistes

Top 10

Top 6

Top 3

Juges 
 María Conchita Alonso – Chanteuse et actrice cubano-vénézuélienne.
 A.J. Kitt – Coureur de ski alpin américain et médaillé de bronze aux Championnats du monde 1993.
 Mirjana Van Blaricom – Ancienne présidente de la Hollywood Foreign Press Association.
 José Luis Cuevas – Peintre et sculpteur mexicain.
 Pamela Dennis – Créatrice de mode américaine.
 Glenn Daniels – Directrice de casting.
 Keiko Matsui – Artiste de jazz japonaise.
 Michael Dorn – Acteur afro-américain.
 Lupita Jones – Miss Univers 1991.

Candidates 

  - Alicia Andrea Ramón
  - Dyane Escalona
  - Voni Delfos
  - Rosemary Bruckner
  - Marietta Ricina Sands
  - Sandra Joine
  - Melanie Smith
  - Roxana Arias Becerra
  - Leila Cristine Schuster
  - Rhonda Hodge
  - Lilia Koeva
  - Nancy Ann Elder
  - Pamela Ebanks
  - Savka Pollak
  - Paula Andrea Betancourt
  - Catalina Rodriguez
  - Elsa Roozendal
  - Photini Spyridonos
  - Pavlina Baburkova
  - Maria Hirse
 - Odalisse Rodriguez
  - Arianna Mandini
  - Katherine Mendez
  - Kersti Tänavsuu
  - Tarja Smura
  - Véronique de la Cruz
  - Verona Feldbusch
  - Jamila Haruna Danzuru
  - Kathryn Middleton
  - Kristina Manoussi
  - Charlene Gumataotao
  - Diana Galvan
  - Denia Marlen Reyes
  - Emily Lo
  - Zsanna Pardy
  - Maria Run Haflidadóttir
  - Namrata Shirodkar
  - Sharon Ellis
  - Yana Khodyrker
  - Elisa Jacassi

  - Rachel Stuart
  - Yukiko Shiki
  - Yoo Ha-Young
  - Samaya Chadrawi
  - Nathalie dos Santos
  - Lucy Narayanasamy
  - Roberta Borg
  - Danielle Pascal
  - Angelina González
  - Anja Schroder
  - Angelique van Zalen
  - Karly Dawn Kinnaird
  - Luisa Amalia Urcuyo
  - Rhihole Gbinigie
  - Victoria Taisakan Todela
  - Ine Beate Strand
  - Giselle Amelia Gonzales
  - Carolina Barrios
  - Deborah de Souza-Peixoto
  - Melinda Gallardo
  - Marzena Wolska
  - Carla Marisa da Cruz
  - Dayanara Torres
  - Angelica Nicoara
  - Renagah Devi
  - Eugenia Santana
  - Chamila Wickramesinghe
  - Jean Zhang
  - Danila Faias
  - Johanna Lind
  - Valérie Bovard
  - Chattharika Ubolsiri
  - Rachel Charles
  - Ipek Gumusoglu
  - Michelle Mills
  - María Fernanda Navarro
  - Kenya Moore
  - Cheryl Simpson
  - Milka Yelisava Chulina Urbanich

Points préliminaires 

 Gagnante
 
 
 Top 6 Finalistes
 Top 10 Demi-finalistes

Notes sur le classement des pays
 victoire de Porto Rico grâce au sacre de Dayanara Torres, 8 ans après le sacre de Deborah Carthy-Deu, Miss Univers 1985.
Les États-Unis sont classés pour la  consécutive.
Le Venezuela est classé pour la  consécutive.
 L'Australie, la Colombie et l'Inde sont classées pour la  consécutive. De plus, la Colombie voit sa Miss classée  pour la  consécutive.
Le retour de la Finlande, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1989.
Le retour de Porto Rico, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1987.
Le retour du Brésil, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1986.
Le retour de l'Espagne, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1985.
La République tchèque réalise son premier classement.

Diffusion internationale 

 : Seven Network
 : TW1
 : América 2
 : ZNS-TV
 : ZBM-TV
 : Star!
 : Unitel
 : BNT 1
 : CBC Television
 : Caracol TV
 : Teletica
 : Cyprus Broadcasting Corporation
 : TCS
 : Star! and Viasat Baltics
 : MTV3
 : Paris Première
 : Das Vierte
 : ANT1
 : Canal 11
 : TVB Pearl
 : m1
 : Star! Scandinavia and Showtime Scandinavia
 : DD National
 : TVRI
 : RTE One
 : Aroutz 2
 : 
 : Ination TV
 : ABC
 : KBS1
 : Star! and Viasat Baltics

 : LBC
 : TV1
 : TVM
 : TV Myanmar
  (host country): TV Azteca 13
 : Star!
 : Televicentro
 : TV2
 : RPC Canal 4
 : ATV
 : GMA Network
 : TVP 2
 : RTP1
 : WAPA-TV
 : TVR1
 : C1R
 : Singapore Broadcasting Corporation
 : TVE1
 : RTS
 : Star! Scandinavia and Showtime Scandinavia
 : SF 1
 : CTS
 : BBTV Channel 7
 : NTV
 : UT1
 : MBC 1
 : BBC One
 : CBS
 : Venevisión
 : VTV1

Références

Liens externes 
  Miss Universe Organization official website
  NBC website

Miss Univers 1993
Concours de beauté en 1993
1993 au Mexique
Mexico